Lyon Football Club é um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014.

Clubes de futebol de Palau